Hsu Jen-feng (28 de abril de 1979) é um futebolista da República da China. Desde 2000 joga no Tatung Football Club.

Ligações externas 
 Perfil do jogador

Futebolistas de Taiwan